Грибовицька сільська рада — Волинська область, Іваничівський район
 Грибовицька сільська рада — Львівська область, Жовківський район